Палмитос има више значења:

 Палмитос (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Палмитос, Сан Рафаел (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмитос (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмитос (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палмитос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палмитос, Асијенда Палмитос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палмитос (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палмитос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику